Nàssir (nom) o an-Nàssir 
 Biografies:
 Alí ibn Hammud an-Nàssir, emir de Màlaga i d'Algesires i califa hammudita
 Al-Nasir Abd Allah ibn Hasan, imam zaidita del Iemen
 Al-Nasir al Hasan ibn Ali ibn Dawud, imam zaidita del Iemen
 Al-Nasir al-Hasan ibn Izz al-Din, imam zaidita del Iemen
 Al-Nasir al-Kabir al-Utrush, imam alida del Tabaristan
 Al-Nasir Badr al-Din Abu l-Maali Hasan o Badr-ad-Din, sultà mameluc bahrita d'Egipte
 Al-Nasir Muhammad ibn Ishak ibn al-Mahdi Ahmad, imam zaidita del Iemen
 Al-Nasir Salah al-Din, imam zaidita del Iemen
 An-Nàssir (abbàssida), califa abbàssida de Bagdad
 An-Nàssir Àhmad, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire
 An-Nàssir Ayyub, príncep aiubita del Iemen
 An-Nàssir Dawud, sultà aiubita de Damasc
 An-Nàssir Fàraj, soldà mameluc burjita o circassià del Caire
 An-Nàssir Hàssan, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire
 An-Nàssir ibn Alannàs, emir hammadita
 An-Nàssir ibn al-Ghàlib bi-L·lah, príncep sadita del Marroc
 An-Nàssir Muhàmmad ibn Qalàwun, soldà mameluc bahrita o kiptxak del Caire
 An-Nàssir Muhàmmad ibn Qàït-bay, soldà mameluc burjita o circassià del Caire
 An-Nàssir Yússuf ibn al-Aziz, emir aiubita
 Muhàmmad an-Nàssir, califa almohade
 Muhammad ibn al-Nasir Bu-Shantuf, darrer rei de Marraqueix de la dinastia Hintata
 Muhammad V al-Nasir, bei de Tunis
 Nasir Jang, nawab subadar de Dècan i nizam d'Hyderabad
 Nasir Khan, sobirà farúquida de Khandesh
 Toponímia:
 Buhàyrat Nàssir o llac Nasser, pantà del Nil
 Djawf Ibn Nasir, plana al nord-oest de Marib (Iemen)
 Mesquita d'An-Nàssir Muhàmmad, mesquita del Caire